Чувелев (Чувелёв) — фамилия; имеет женскую форму Чувелева (Чувелёва).
 Чувелев, Иван Павлович (1897—1942) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.

Составные фамилии